Классика Альмерии () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам испанской провинции Альмерия. C 1992 года является профессиональным соревнованием. С 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI, имеет категорию 1.HC.

Призёры 

 В 2007 году победу одержал итальянец Джузеппе Муралья, но позднее он был дисквалифицирован UCI за применение допинга, а все его результаты начиная с этого года аннулировали. Было произведено перераспределение мест.

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Классика Альмерии  на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1986 года